Partikelfilter steht für:
 Dieselrußpartikelfilter, Einrichtung zur Reduzierung von Partikeln in Abgasen von Dieselmotoren
 Ottopartikelfilter, Einrichtung zur Reduzierung von Partikeln in Abgasen von Benzinmotoren
 Raumfilter (Schutzraum), Filter für Schutzräume
 Atemschutzfilter
 Filter in der Mikrofiltration
 Methode zur Zustandsschätzung; siehe Sequenzielle Monte-Carlo-Methode

Siehe auch:
 Partikelfilterklassen